Мо́йта (; ) — власна назва.

Топоніми

Мойта — муніципалітет.
 Мойта (Анадія) — парафія.
 Мойта-душ-Феррейруш — парафія.